Barber Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barber Township (Arkansas)
 Barber Township (Minnesota)